Leer om leer (toneelstuk), werk van Shakespeare ("Measure for Measure")
 Leer om leer (hoorspel), hoorspel van Ludvík Aškenazy